Сокращение ОИС может означать:
 Общество изучения Сибири
 Объект/ охрана/ оценка интеллектуальной собственности
 
 Окружной избирательный совет
 Онкоген-индуцированное старение
 Оптическая интегральная схема
 Организация исламского сотрудничества